Jože Zupančič je osebno ime več znanih Slovencev.

 
 Jože Zupančič (1894 - 1969), novinar in prevajalec
 Jože Zupančič (*1935), košarkar, športni pedagog
 Jože Zupančič (*1936), šolnik, gimnazijski ravnatelj v Celju
 Jože Zupančič (1939 - 1993), strojnik
 Jože Zupančič (*1946), elektronik, univ. prof.